Il singolare  del Jalisco Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Paul Capdeville era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Rajeev Ram.

Thiago Alves ha battuto in finale Paolo Lorenzi 6–3, 7–6(7–4).

Teste di serie

 Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
 Matthias Bachinger (primo turno)
 Paolo Lorenzi (finale)
 Vasek Pospisil (secondo turno)

  Rik De Voest (primo turno)
  Ricardo Mello (primo turno)
  Jürgen Zopp (primo turno)
  Izak van der Merwe (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Jalisco Open 2012